Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2004. De individuele tijdrit voor vrouwen op de weg vond plaats op woensdag 18 augustus 2004 in Athene, en begon om 13:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours telde 24,0 kilometers. In totaal stonden 25 rensters aan de start, uit evenzovele landen, die allen de eindstreep haalden. De wedstrijd werd gewonnen door titelverdedigster Leontien van Moorsel (gemiddelde snelheid 46,1785 km/h), vóór Dede Demet-Barry en de Zwitserse Karin Thürig. Van Moorsel nam revanche voor haar val, drie dagen eerder, in de individuele wegwedstrijd, waardoor zij haar olympische titel verspeelde.

Uitslag

Zie ook
UCI Road Women World Cup 2004

Tijdrit vrouwen
2004 tijdrit vrouwen